Deszpina Hatun (1250 körül–1307/8), VIII. Mihály bizánci császár leánya, Abaka perzsa ilhán felesége
Deszpina Hatun (?–1435), IV. Alexiosz trapezunti császár lánya, a férje Kara Jülük Oszmán bég, a Fehér Ürü kánja (emírje) 
Deszpina Hatun (1438/40–1507 előtt), IV. János trapezunti császár lánya, Uzun Haszán iráni király, a Fehér Ürü kánja (emírje) felesége